Osoby o tym nazwisku:
 Jay Silvester – amerykański lekkoatleta
 Peter Silvester – angielski piłkarz

Zobacz też:
 Silvester – forma imienia Sylwester

Zobacz też:
 Saint-Sylvestre
 St. Silvester